El nombre de Iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, o variantes como Iglesia de la Virgen de los Milagros o Iglesia de Santa María de los Milagros, es el nombre de varias iglesias cristianas dedicadas a la Virgen María bajo la advocación de la Nuestra Señora de los Milagros.

Iglesias

Argentina 
 Iglesia de la Virgen de los Milagros, iglesia católica en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe;

España 
 Iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, iglesia católica en la localidad de Ágreda, provincia de Soria;
 Iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, iglesia católica en la localidad de Mérida, Extremadura;
 Iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, iglesia católica en la localidad de Amil, Galicia;
 Iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, iglesia católica en la localidad de Quintana de la Serena, provincia de Badajoz;
 Iglesia de Santa María de los Milagros, iglesia católica en la ciudad de Tarragona, provincia de Tarragona;

Italia 
 Iglesia de Santa María de los Milagros (Chiesa di Santa Maria dei Miracoli), iglesia católica en la ciudad de Brescia;
 Iglesia de Santa María de los Milagros (Chiesa di Santa Maria dei Miracoli), iglesia católica en la ciudad de Roma;
 Iglesia de Santa María de los Milagros (Chiesa di Santa Maria dei Miracoli), iglesia católica en la ciudad de Venecia;